Slovenija na Olimpijskim igrama nastupa od 1992. Prije toga slovenski su športaši nastupali za Austriju i Jugoslaviju i donijeli najviše zlata (5) Jugoslaviji u pojedinačnim športovima.

Nastupi Slovenije

Ljetne OI

ZOI 

Šport u Sloveniji
Države na Olimpijskim igrama